Arga-Jurjach (russisch ) ist der Name folgender Flüsse in Russland:
 Arga-Jurjach (Erikit), Nebenfluss des Erikit
 Arga-Jurjach (Indigirka), Nebenfluss der Indigirka
 Arga-Jurjach (Kulu), Nebenfluss des Kulu
 Arga-Jurjach (Omoloi), Nebenfluss des Omoloi
 Arga-Jurjach (Oschogina), Nebenfluss der Oschogina
 Arga-Jurjach (Rossocha), Quellfluss der Rossocha